Blackie Lawless
Burton Lawless
John Vincent Lawless Hogan
Lucy Lawless
Terry Lawless

Cinema
Lawless, filme com Tom Hardy, Gary Oldman e Guy Pearce.

Outros
Live and Lawless

Desambiguações de sobrenomes